Наджми — фамилия. Известные носители:
 Наджми, Кави Гибятович (1901—1957) — татарский советский писатель, педагог; поэт и переводчик.
 Наджми, Назар Назмутдинович (1918—1999) — башкирский и татарский поэт, драматург, публицист и литературный критик.